Bemposta (Abrantes), een plaats in de Portugese gemeente Abrantes
Bemposta (Mogadouro), een plaats in de Portugese gemeente Mogadouro
Bemposta (Penamacor), een plaats in de Portugese gemeente Penamacor